Zoran Nikolić (rukometaš)
Zoran Nikolić (novinar)
Zoran Nikolić (sociolog)